Die Bezirksliga Rostock 1990/91 war die 39. und letzte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war mit der Bezirksliga Schwerin und der Bezirksliga Neubrandenburg die höchste Spielklasse im neugegründeten Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern.

Mit der Wiedervereinigung im Laufe der Saison und der damit erfolgten Eingliederung in das gesamtdeutsche Ligasystem, qualifizierte sich der Landesmeister für die im kommenden Jahr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost. Dieser wurde von den Bezirksmeistern der drei Bezirksligen ermittelten.

Letzter Bezirksmeister wurde die TSG Wismar, die ihren dritten Titel errangen und sich für die Spiele um die Landesmeisterschaft qualifizierte. In diesen belegten die Wismarer den zweiten Rang und verpassten die Qualifikation für die Fußball-Oberliga Nordost.

Für die zur Folgesaison vom Landesfußballverband (LFV) Mecklenburg-Vorpommern installierten Landesliga Mecklenburg-Vorpommern als höchste Spielklasse auf Landesebene, qualifizierten sich die Mannschaften von Platz eins bis vier. Für die restlichen Mannschaften erfolgte die Eingliederung in die neuen Bezirksligastaffeln Nord, West und Ost im LFV. Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln gab es in dieser Saison nicht. Im Gegenzug zur Folgesaison stieg der Sieger der Staffel 1 Eintracht Behrenhoff in die Bezirksliga Ost und die jeweils ersten beiden der Staffel 2 und 3 der Velgaster SV, der BSV Löbnitz, der Post SV Rostock und der Ribnitzer SV in die Bezirksliga Nord auf. In die Bezirksliga West schafften dies aus der Staffel 4 der Mecklenburger SV als Staffelsieger, die TSG Schönberg als Zweitplatzierter und der Viertplatzierte die SV Schiffahrt/Hafen Wismar.


Abschlusstabelle 

 Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG Lokomotive Greifswald ↔ ESV Greifswald
 TSG Bau Rostock ↔ TSV Grün-Weiß Rostock
 BSG Motor Neptunwerft Rostock ↔ SG Motor Neptun Rostock
 BSG Motor Stralsund II ↔ TSV 1860 Stralsund / Amateure
 BSG Rotes Banner Trinwillershagen ↔ SV Rot-Weiss Trinwillershagen
 BSG Motor Warnowwerft Warnemünde ↔ SV Warnowwerft Warnemünde
 BSG Einheit Grevesmühlen ↔ SV Blau-Weiß Grevesmühlen
 BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II ↔ SV Hafen Rostock 61 / Amateure
 BSG KKW Greifswald II ↔ Greifswalder SC / Amateure
 BSG Erdöl/Erdgas Grimmen ↔ SV Erdöl/Erdgas Grimmen
 HSG Uni Rostock ↔ UFC Arminia Rostock
 BSG Lokomotive Bad Doberan ↔ Bad Doberaner SV

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern 
Die Bezirksmeister aus Schwerin (Blau-Weiß 69 Parchim), Neubrandenburg (TSG Neustrelitz) und Rostock (TSG Wismar) ermittelten den Landesmeister Mecklenburg-Vorpommern, der sich für die nunmehr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost qualifizierte.

Spiele 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1990
Fußballsaison 1990/91